samochód Rolls-Royce Phantom
 myśliwiec McDonnell FH-1 Phantom, z czasów II wojny światowej
 myśliwiec McDonnell Douglas F-4 Phantom II, zaprojektowany w latach 50. XX wieku 
 musical Phantom z 1991 roku
 serial animowany Danny Phantom
 dron DJI Phantom
 zasilanie Phantom – metoda zasilania napięciem stałym urządzeń audio

Zobacz też 
 Fantom